Penkala, hrvatski dokumentarno-igrani film iz 2012. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je u HD-u.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2010-ih